Richard Williams (1931-1985) – trombettista jazz statunitense
Richard Williams – serial killer statunitense
Richard Williams – animatore statunitense vincitore del premio Oscar per il film Chi ha incastrato Roger Rabbit
Richard Norris Williams (1891-1968) – tennista statunitense oro olimpico attivo negli anni 1910 e 1920
Richard Williams (n. 1942) – allenatore di tennis statunitense, padre e allenatore di Venus e Serena Williams
Richard Williams detto Richie (n. 1970) – calciatore e allenatore di calcio statunitense
Richard Lawrence Williams detto Richie (n. 1987) – cestista statunitense